litery – znaki graficzne
 Litery – czasopismo